Ковачица () — община в Сербии, входит в Южно-Банатский округ автономного края Воеводина.

Население общины составляет 26 867 человек (2007 год), плотность населения составляет 64 чел./км². Занимаемая площадь — 419 км², из них 88,0 % используется в промышленных целях.

Административный центр общины — город Ковачица. Община Ковачица состоит из 8 населённых пунктов, средняя площадь населённого пункта — 52,4 км².

Статистика населения общины

Этническая структура 
По переписи населения Сербии 2002 года основные этнические группы в общине:
 словаки — 41,07 %;
 сербы — 33,91 %;
 венгры — 10,52 %;
 румыны — 6,99 %;
 цыгане — 2,92 %;
 югославы — 1,25 %.

Населённые пункты 
На территории общины расположены 8 населённых пунктов — город Ковачица и 7 сёл: Дебеляча, Идвор, Падина, Путниково, Самош, Уздин и Црепая.

Образование 
В 2003—2004 учебном году на территории общины было 8 основных и одна средняя школа, в то время (2003—2004 гг.), там обучались 2613 учеников в основных школах и 328 учеников в средней.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная статистика Сербии  
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» 

Общины Сербии